Gminy w USA:
 Lewis and Clark (ang. Lewis and Clark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lewis and Clark (ang. Lewis and Clark County) – w stanie Montana